Лука Дзуффи (; родился 27 марта, 1990 года, Винтертур, Швейцария) — швейцарский футболист, полузащитник клуба «Сьон». Выступал в сборной Швейцарии.

Клубная карьера 
Дзуффи — воспитанник клуба «Винтертур», за который играл в 2006—2012 годах. В 2012 году перешёл в «Тун», игравший на тот момент в чемпионате Швейцарии. 14 июля в матче против «Лозанны» дебютировал в национальном чемпионате. 21 апреля 2013 года в матче против «Базель» забил свой первый гол за «Тун».

1 июля 2014 года за 600 тысяч евро перешёл в «Базель». И уже 19 июля в матче против «Арау» дебютировал за новый клуб. 9 августа того же года в матче против «Цюриха» забил первый гол за «Базель». В сезоне 2014/15 стал чемпионом Швейцарии, а также финалистом кубка Швейцарии.

Международная карьера 
Играл за различные молодёжные сборные Швейцарии. 9 октября 2015 года в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2016 против сборной Сан-Марино дебютировал за первую сборную.

Достижения 
 «Базель»
 Чемпион Швейцарии: 2014/15, 2015/16, 2016/17
 Обладатель Кубка Швейцарии: 2016/17, 2018/19

Примечания 

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Винтертур»
Игроки ФК «Тун»
Игроки ФК «Базель»